

Prénom 
 Janis Joplin (1943-1970), chanteuse rock américaine.
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Janis.

Patronyme 

 Byron Janis (1928-), pianiste américain ;
 Conrad Janis (1928-2022), acteur et réalisateur américain ;
 Dorothy Janis (1912-2010), actrice américaine ; 
 Elsie Janis (1889-1956), actrice et chanteuse américaine ;
 Irving Janis (1918-1990), psychologue américain ;
 Jaroslav Janiš (1983-), pilote automobile tchèque.

Musique 
 Janis, compilation de Janis Joplin sortie en 1975.

Homonymie de prénom